Das Damendoppel der Australasian Championships 1923 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressiegerinnen waren Esna Boyd und Marjorie Mountain. Im Endspiel setzten sich Esna Boyd / Sylvia Lance gegen Margaret Molesworth / H. Turner mit 6:1 und 6:4 durch.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1923